Municipio de Hebron puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hebron (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Williams.
 Municipio de Hebron (condado de McHenry, Illinois), un municipio ubicado en el condado de McHenry.
 Municipio de Hebron (condado de Kossuth, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Kossuth.
 Municipio de Hebron (condado de Cheboygan, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Cheboygan.
 Municipio de Hebron (condado de Potter, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Potter.